Godfried of Govert is een jongensnaam van Germaanse oorsprong. De betekenis is ongeveer "levende onder goddelijke bescherming/vrede" (fried = "vrede" of "bescherming"). De naamheilige is Godfried van Amiens (ca. 1066-1115). Zijn naamdag valt op 8 november. In de 14e eeuw kwam de naam voor als Juffreyt. In Tilburg werd de naam van de 16e tot de 18e eeuw ook wel als Goyaert, Goyerd, Goyart of Goyaerdt geschreven. Andere Nederlandse varianten zijn Govaart en Goverd.

Varianten 
 Duits: Gottfried
 Engels (uit het Anglo-Normandisch): Geoffrey, Jeffrey, Jeffery, Jeff
 Frans: Geoffroi, Geoffroy, Godefroy
 Zweeds: Gottfrid

In de Slavische talen ontstond door het koppelen van boh/bog ("God") en mir ("vrede") dezelfde naam:
 Tsjechisch en Slowaaks: Bohumír
 Sloveens: Bochmir
 Pools: Bogumir
 Servo-Kroatisch en Bulgaars: Bogomir
 Sorbisch: Bohuměr

Bekende personen met deze naam 
Heersers
 Godfried I, II, III, IV, V van Anjou, graven van Anjou
 Godfried van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen
 Godfried I, II, III, IV, V van Châteaudun, burggraven van Châteaudun
 Godfried van Dalenbroek, graaf van Chiny
 Godfried I, II, III, IV, V van Joinville, heren van Joinville
 Godfried I, II, III van Leuven en Brabant
 Godfried II, III van Lotharingen (I = Godfried de Kinderloze/van Verdun; IV = Godfried van Bouillon; V = Godfried I van Leuven en Brabant; VI = II, VII = III)
 Godfried de Kinderloze, hertog van Neder-Lotharingen en graaf van Verdun
 Godfried I, II van Maine, graven van Anjou en graven van Maine
 Godfried de Noorman, Deense vikinghoofdman
 Godfried I, II, III van Perche
 Godfried I, II, III, IV van Thouars, burggraven van Thouars
 Godfried van Verdun, graaf van Verdun, markgraaf van Ename en Antwerpen
 Godfried I van Vianden, graaf van Vianden

Overige personen
 Godfried Bomans, Nederlands schrijver
 Godfried van Boulogne, bisschop van Parijs en oom van Godfried van Bouillon
 Godfried I van Brescia, bisschop van Brescia en Luni
 Godfried Danneels, Belgische kardinaal
 Godfried Guffens, Belgische schilder
 Godfried Huyn van Geleen, landcommandeur van Alden Biesen
 Godfried Maes, Vlaamse schilder
 Godfried van Mervel, een van de Martelaren van Gorcum
 Godfried van Rhenen, bisschop van Utrecht
 Godfried van Villehardouin, Frans kroniekschrijver
 Godfried van Voorst tot Voorst, Nederlands generaal

Jongensnaam